Lázaro Cárdenas del Río, president van Mexico van 1934 tot 1940
Lázaro Cárdenas Batel, Mexicaans politicus, kleinzoon van de vorige
Lázaro Cárdenas (Michoacán), een stad in Michoacán
Lázaro Cárdenas (gemeente in Quintana Roo), een gemeente in Quintana Roo
Eje Central Lázaro Cárdenas, een straat in Mexico-Stad